Varde bezeichnet:

 Varde, dänische Kleinstadt
 Varde Kommune, dänische Kommune
 Varde Kommune (1970–2006), ehemalige dänische Kommune
 Varde (Kurzfilm), norwegischer Kurzfilm von Hanne Larsen (2008)
 Steinmännchen in Norwegen

Siehe auch:
 La Varde, größte Megalithanlage der Kanalinseln